

Відомі носії 
 Аня Ніссен — австралійсько-данська співачка, авторка пісень, акторка і танцівниця.
 Альма Ніссен — данська діячка громадського руху за альтернативну медицину.
 Генрієтта Ніссен-Саломан — шведська співачка (мецо-сопрано) та музичний педагог.
 Ґрета Ніссен — американсько-новезька акторка та балерина.

Інше 
 2124 Ніссен — астероїд головного поясу, відкритий 20 червня 1974 року.